Wilkęsy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Łódź
 Wilkęsy est un village du powiat de Kutno

de la voïvodie de Mazovie
 Wilkęsy est un village du powiat de Płock